Кабреспи́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Входит в состав кантона Пейрьяк-Минервуа. Округ коммуны — Каркасон.

Код INSEE коммуны — 11056.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 184 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 96 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 63 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 74,2 %). Из 63 активных работали 50 человек (28 мужчин и 22 женщины), безработных было 13 (10 мужчин и 3 женщины). Среди 33 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Од